Paul O’Neill (1935–2020) amerikai politikus, pénzügyminiszter
Paul O’Neill (1956–2017) amerikai producer, zeneszerző
Paul O’Neill (1979) brit autóversenyző